Homologie (morfologie), in de morfologie en anatomie organen met een gelijke evolutionaire oorsprong in verschillende taxa
 Homologie (genetica), in de genetica twee genen met dezelfde plek (locus) in het DNA
 Homologie (wiskunde), een begrip uit de wiskunde
 Homoloog (scheikunde), in de scheikunde verbindingen met een gelijke basisstructuur, maar een verschillend aantal CH2-groepen
 Homologie (tijdschrift), een tijdschrift over homostudies

Zie ook 
 Homologatie, doorverwijspagina